Maia se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Heraldo da Silva Maia
 Valéria Cid Maia